Semplici steht für:
 Giardino dei Semplici (Chieti), Parkanlage mit botanischem Garten der Universität Chieti-Pescara, Italien 
 Giardino dei Semplici (Florenz), Parkanlage mit botanischem Garten in Florenz, Italien 
 Giardino dei Semplici (Mantua), Parkanlage bei dem Palazzo Ducale (Mantua), Italien 
 Orto dei Semplici (Elba), Parkanlage mit botanischem Garten in Rio nell’Elba, Italien 
 Horto dei semplici, siehe Botanischer Garten Padua, Italien

Semplici ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Semplici (* 1953), italienischer Schriftsteller 
 Leonardo Semplici (* 1967), italienischer Fußballspieler und ~trainer
 Valerio Semplici, italienischer Klarinettist und Komponist